Nokia 7270 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Обмежена серія Nokia 7270 Versace відрізняється лише дизайном змінних накладок від Versace.

Вперше використано шкіряні змінні панелі.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, ремінця на руку, накладки на корпус (шкіряні та текстильні), тканина для протирання дисплея, сумочка-чохол, гарнітура, інструкція

Особливості: сталевий корпус, замість пластикових панельок — текстильні чохли

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони із знімною батареєю